Utebo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Utebo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Utebo (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar